Ljestvice liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2010./11.

Federacija BiH

MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori: 
 sportsport.ba 
  Bigeste Ljubuški, rezultati 
<ref>[http://www.nk-bigeste.bloger.index.hr/post/rezultati-i-tablica-jesenskog-dijela/7422876.aspx 'Bigeste Ljubuški – MŽNL Herceg-bosanske i Zapadnohercegovačke županije 2010./11. – rezultati i ljestvica jesnskog dijela] , pristupljeno 28. rujna 2016.</ref>  Bigeste Ljubuški'', jesen 2010.

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

 Izvori: 
 posavinasport.com 
 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015.

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

  

2010-11
 4